TV CNS (fost CNS sau CNS Roman) a fost un canal de televiziune privat, generalist, licențiat cu nr. TV-C 050, din România.

Descriere
Pe 23 martie 1994 a luat ființă primul studio de televiziune din Roman și din județul Neamț: TV CNS.  Vreme de peste 26 ani, TV CNS a rămas pe buzele tuturor romașcanilor și nu numai, fiind un mijloc de informare și prezentare a realităților sociale, politice, economice, sportive sau culturale.

În tot acest răstimp, echipa postului local de televiziune a adus „pe sticlă”, în casele telespectatorilor din municipiul Roman și localitățile limitrofe, numeroase personalități: Răzvan Theodorescu, Sergiu Nicolaescu, Virgil Petrovici, Ion Iliescu, Traian Băsescu, Gavril Balint, Paul-Philippe al României, Emil Constantinescu, Alexandru Mironov, Mirabela Dauer, Angela Similea, Tino Furtună (de la trupa Holograf) și mulți alții.

În ședința din 15 iunie 2021, Consiliul Național al Audiovizualului a decis retragerea licenței audiovizuale a CNS Roman (TV CNS) pentru motivul „întrerupere emisie mai mult de 90 de zile”.

Acoperire
Județul Neamț.

Note

Legături externe 
  TV CNS website
  Știri TV CNS website

Fondări în 1994
Televiziuni desființate din România